Bouwens ist der Familienname folgender Personen:
 Alfons Bouwens, belgischer Boxer
 Antonius Bouwens (1876–1963), niederländischer Sportschütze
 Herman Bouwens (1868–1955), niederländischer Sportschütze
 Leenaert Bouwens (1515–1582), niederländischer mennonitischer Geistlicher

Siehe auch:
 Bouwensz
 Bauwens